Ел Капулинсито има више значења:

 Ел Капулинсито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулинсито (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулинсито (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Капулинсито (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику